Трилисник (вузол) — у теорії вузлів, найпростіший нетривіальний вузол.
 Трилисник (геральдика) — лист конюшини, що є популярним мотивом у геральдиці.
 Трилисник (символ) — символ Ірландії і зареєстрована торгова марка Республіки Ірландія
 Арктичний трилисник — військова база Російської Федерації на острові Земля Олександри в архіпелазі Земля Франца-Йосифа, поруч із селищем Нагурське.
 Хорватський трилисник — знак, поширений серед вояків Королівського хорватського домобранства.
 Чайний трилисник — брунька чайного куща із двома сусідніми, наймолодшими листками.

Див. також 
 Трилистник — населений пункт.

Посилання